Жуан (Жоау) Педру Гонсалвеш Алмейда (; ) — португальский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2015
 2-й  Чемпионат Португалии — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2016
 1-й  Чемпион Португалии — Групповая гонка (юниоры)
 1-й  Чемпион Португалии — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2017
 3-й  Чемпионат Португалии — Индивидуальная гонка 
 4-й Тоскана - Терра ди чиклисимо  — Генеральная классификация
 1-й — Этап 2
 4-й Тур Анкары — Генеральная классификация
 8-й Тур Мерсина — Генеральная классификация
 1-й — Этап 3
 9-й Тур Украины — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 1-й — Этап 4
 2018
 1-й  Чемпион Португалии по трековым велогонкам — Скрэтч
 1-й Льеж — Бастонь — Льеж U23
 2-й  Чемпионат Португалии — Групповая гонка 
 2-й  Чемпионат Португалии — Индивидуальная гонка 
 2-й Джиро д’Италия U23 — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 5-й Ronde de l'Isard — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 7-й Тур де л’Авенир — Генеральная классификация
 10-й Чемпионат Европы — Индивидуальная гонка 
 2019
 1-й  Чемпион Португалии — Групповая гонка 
 1-й  Чемпион Португалии — Индивидуальная гонка 
 4-й Тур Юты — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 2020
 9-й Волта Алгарви — Генеральная классификация

Примечания

Ссылки 
 Алмейда, Жуан Педру на FirstCycling
 Алмейда, Жуан Педру Профиль на сайте 
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Португалии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года